Бонна () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 5214 человек.

Код INSEE кантона 2306. Всего в кантон Бонна входят 13 коммун, из них главной коммуной является Бонна.

Коммуны кантона 

 Бонна — население 1318 чел.
 Шамбон-Сент-Круа — население 94 чел.
 Шансанглар — население 228 чел.
 Шенье — население 578 чел.
 Ла-Форь-дю-Тампль — население 156 чел.
 Ле-Бур-д’Ам — население 210 чел.
 Линар — население 166 чел.
 Лурдуэ-Сен-Пьер — население 870 чел.
 Мальваль — население 48 чел.
 Меан — население 599 чел.
 Мортру — население 308 чел.
 Мутье-Малькар — население 537 чел.
 Нузроль — население 102 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз